Dzset néven a következők ismeretesek:

 Dzset (uralkodó)
 Dzset (részecskefizika)